Хулио Сумар Касис (, 1932 или 1933 — не ранее 2007) — перуанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Перу 1949 и 1967 гг. В 1947 г. разделил 1—2 места с Ф. Пинсоном, но уступил в дополнительном матче.

В составе сборной Перу участник трех шахматных олимпиад (1950, 1964 и 1970 гг.).

В 1951 г. представлял Перу в зональном турнире.

В 1959 г. удачно выступил в международном турнире в Лиме.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Сумара в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Сумара на сайте 365Chess

Шахматисты Перу
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад